Педру-Авелину ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Центр штата Риу-Гранди-ду-Норти. Находится в составе крупной городской агломерации . Входит в экономико-статистический  микрорегион Анжикус. Население составляет 5463 человека на 2006 год. Занимает площадь 952,688 км². Плотность населения — 5,7 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 18.881.428,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.848,31 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,622 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Норти